23 мая 1999 года в Республике Молдова прошли всеобщие местные выборы, в ходе которых были избраны 628 примаров, 312 муниципальных советника/советника уезда и 6.105 сельских/городских советника.

Результаты голосования 
 Результаты всеобщих местных выборов 23 мая 1999 в Республике Молдова
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Партии и коалиции
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Муниципальные советы  и советы уездов
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Городские и  сельские советы
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Примары
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Блок коммунистов, аграриев и социалистов
|align="right"|
|align="right"|33,26 %
|align="right"|118
|align="right"|
|align="right"|32,17 %
|align="right"|2235
|align="right"|124
|align="right"|19,71 %
|-
|align=left|Центристский альянс Молдовы
|align="right"|
|align="right"|18,36 %
|align="right"|64
|align="right"|
|align="right"|18,53 %
|align="right"|1214
|align="right"|93
|align="right"|14,78 %
|-
|align=left|Демократическая конвенция Молдовы
|align="right"|
|align="right"|12,24 %
|align="right"|42
|align="right"|
|align="right"|12,78 %
|align="right"|859
|align="right"|87
|align="right"|13,83 %
|-
|align=left|Христианско-демократический народный фронт
|align="right"|
|align="right"|7,72 %
|align="right"|24
|align="right"|
|align="right"|6,21 %
|align="right"|341
|align="right"|24
|align="right"|3,82 %
|-
|align=left|Партия демократических сил
|align="right"|
|align="right"|7,05 %
|align="right"|24
|align="right"|
|align="right"|8,19 %
|align="right"|505
|align="right"|51
|align="right"|8,11 %
|-
|align=left|Социал-демократический союз «Furnica-Speranţa»
|align="right"|
|align="right"|5,68 %
|align="right"|16
|align="right"|
|align="right"|4,93 %
|align="right"|249
|align="right"|18
|align="right"|2,86 %
|-
|align=left|Национал-либеральная партия
|align="right"|
|align="right"|3,76 %
|align="right"|11
|align="right"|
|align="right"|4,00 %
|align="right"|227
|align="right"|21
|align="right"|3,34 %
|-
|align=left|Национальная крестьянская партия Молдовы
|align="right"|
|align="right"|1,58 %
|align="right"|4
|align="right"|
|align="right"|1,73 %
|align="right"|102
|align="right"|13
|align="right"|2,07 %
|-
|align=left|Социалистическая партия Молдовы
|align="right"|
|align="right"|1,51 %
|align="right"|2
|align="right"|
|align="right"|1,59 %
|align="right"|40
|align="right"|5
|align="right"|0,79 %
|-
|align=left|Демократическая народная партия Молдовы
|align="right"|
|align="right"|0,76 %
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|0,49 %
|align="right"|25
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Общественно-политическое движение «Равноправие»
|align="right"|
|align="right"|0,75 %
|align="right"|1
|align="right"|
|align="right"|0,17 %
|align="right"|4
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Национальная лига молодёжи Молдовы
|align="right"|
|align="right"|0,24 %
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|0,03 %
|align="right"|—
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Новая национальная молдавская партия
|align="right"|
|align="right"|0,15 %
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|0,07 %
|align="right"|4
|align="right"|—
|align="right"|—
|-
|align=left|Партия социально-экономической справедливости Молдовы
|align="right"|
|align="right"|0,13 %
|align="right"|—
|align="right"|
|align="right"|0,10 %
|align="right"|8
|align="right"|1
|align="right"|0,16 %
|-
|align=left|Независимые кандидаты
|align="right"|
|align="right"|6,83 %
|align="right"|6
|align="right"|
|align="right"|9,01 %
|align="right"|292
|align="right"|191
|align="right"|30,37 %
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9" colspan="1"|Всего|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"||width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|312|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"||width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|6105|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|628|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00 %'''
|}

Примечания

Источники 
 Всеобщие местные выборы в Молдове 1999 года

Местные выборы в Молдавии
Выборы 1999 года
Май 1999 года
1999 год в Молдавии